Alapah bezeichnet:
 einen Berg im US-Bundesstaat Alaska, siehe Alapah Mountain
 einen Fluss im US-Bundesstaat Alaska (North Slope), siehe Alapah Creek

Siehe auch:
 Alapaha River